Heimsoeth ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Heimsoeth (* 1964), deutsche Autorin, Vortragsrednerin und Motivationstrainerin
 Friedrich Heimsoeth (1814–1877), deutscher klassischer Philologe
 Hans-Jürgen Heimsoeth (* 1953), deutscher Diplomat
 Harald Heimsoeth (1916–2007), deutscher Botschafter
Heinrich Heimsoeth (1811–1887), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident Köln
 Heinz Heimsoeth (1886–1975), deutscher Philosoph
 Rudolf Heimsoeth (1880–1968), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Chiffriermaschinen Gesellschaft Heimsoeth und Rinke (H&R)
 Heimsoth
 Heimsoot